Der VW C-Trek ist ein Kombi-Modell von Volkswagen, das bei FAW-Volkswagen entwickelt wurde und auch dort produziert wurde. Das Fahrzeug basiert auf der in China angebotenen Limousine New Bora, kam in China am 3. November 2016 in den Handel und hatte auf der 14. Internationalen Auto-Ausstellung in Guangzhou sein Messedebüt.

Technische Daten 
Angetrieben wurde der C-Trek zum Marktstart wahlweise von einem 1,6-Liter-Ottomotor mit einer Leistung von  oder einem 1,4-Liter-Ottomotor mit Turbolader und einer Leistung von . Im Oktober 2017 löste ein 1,5-Liter-Ottomotor den 1,6-Liter-Ottomotor ab. Die Leistung blieb unverändert.

Weblinks 

 Offizielle Website des VW C-Trek

Einzelnachweise 

Kombi
FAW-Volkswagen